Luiz est un prénom brésilien.

Pseudonyme 
Luiz est un prénom utilisé comme pseudonyme par :
 
 Jorge Luiz (1976-), Jorge Luiz dos Santos Dias, footballeur brésilien.

Prénom

Patronyme 

 Anderson Roberto da Silva Luiz (1978-), footballeur brésilien ;
  (1913-2013), religieux allemand ;
 Lucio Luiz (1978-), journaliste, éditeur et scénariste de bandes dessinées brésilien ;
  (1983-), joueuse australienne de badminton ;
 David Luiz (1987-), footballeur brésilien.

Toponyme 

 , page d'homonymie.

Similaires 
 
 
 
 
 
Patronyme hispanique
Patronyme brésilien
Homonymie de prénom
Prénom masculin